Премия «Хьюго» лучшему художнику-профессионалу () ежегодно вручается художникам, чьи работы посвящены научной фантастике или фентези и были выпущены за прошедший календарный год. Премия вручалась с 1955 года под несколькими названиями, за исключением 1957 года.

При первом вручении «Хьюго» в 1953 году были вручены премии в категориях «Лучший внутренний иллюстратор» и «Лучший художник обложек». Первую получил Вёрджил Финлэй, вторую в результате ничьей поделили Ханнес Бок и Эд Эмшвиллер. Премия лучшему художнику-профессионалу в 1955 и 1956 годах вручалась под лаконичным названием «Лучший художник», в 1957 году вручения не было. В 1958 году категория получила название «Выдающийся художник», наконец в 1959 премия получила текущее название.

Победители и финалисты

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии «Хьюго»

Премия Хьюго
Премии в области изобразительных искусств